Aqqitsup Ikerasaa bezeichnet:
 Aqqitsup Ikerasaa (Sund, Kangaatsiaq, östlich), Sund im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Aqqitsup Ikerasaa (Sund, Kangaatsiaq, westlich), Sund im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland